Samantha Smith (1972-1985), studentessa e pacifista statunitense
 Samantha Smith (1969), attrice statunitense
 Samantha Smith (1971), tennista britannica
 Samantha Smith (1992), ginnasta canadese specialista nel trampolino elastico